Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Meditite i Medicham.

Meditite 

Meditite és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus lluita i tipus psíquic i evoluciona a Medicham.

Medicham 

Medicham és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus lluita i tipus psíquic i evoluciona de Meditite.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus lluita
Pokémon de tipus psíquic